Ergo kan avse:

 Ergo (tidning) – en medlemstidning för Uppsala studentkår, grundad år 1924.
 Ergo Cacao – ett numera nerlagt varumärke för kakaoprodukter från Marabou
 Cogito, ergo sum – en sats som den franske filosofen René Descartes formulerade